End of Green — немецкая группа, играющая музыку в жанре Depressed Subcore, придуманный самими музыкантами.

История 
Группа была образована 9 ноября 1991 года под другим названием. Поначалу она состояла из шести человек и играла чистый панк.
Все изменилось после того как группу покинули клавишник и вокалист. Это коренным образом сказалось на творчестве группы.

К микрофону встал гитарист Mike Huburn, появился новый басист, и остались основатели — Oliver Merkle и Matthias Siffermann.
Группа кардинально сменила стиль и вместо панка стала играть Dark Doom с примесью меланхоличной альтернативы.

В 1994 году группа изменила имя на End Of Green и подписала контракт на пять альбомов с фирмой «Nuclear Blast» .
Вскоре группу покинул басист Юрген и теперь команда стала представлять собой трио. Именно таким составом и был записан первый альбом Infinity. Альбом записан на студии Nightmare продюсером Экки Эрленбушем с августа по сентябрь 1995 года.
Вышел в апреле 1996 года и получил хорошие отзывы в средствах массовой информации и среди поклонников по всей Европе.

После записи альбома к группе присоединился басист Райнер Хампел. Вскоре после этого они расстались с Nuclear blast и подписали контракт с новым лейблом — «Subzero records» . На этом лейбле в 1998 году вышел второй альбом Believe, My Friend…. Звучание на альбоме уже было не таким как на предшественнике, «doom» потеснился уступив место новому более меланхоличному стилю. Этот альбом так же получил хорошие отзывы. После выхода диска в группе появился новичок — Michael Setzer.

Этим составом они приступили к созданию нового альбома. В 2001 году End Of Green записывают кавер для трибьют-альбома Type o negative, Black No 1, который издаётся силами журнала Orkus. В 2002 году на лейбле Silverdust выходит третий диск Songs For a Dying World. Этот альбом уже окончательно сформировал музыкальный стиль группы получивший название «depressed subcore».

Между записью альбомов группа активно гастролирует и принимает участие в различных фестивалях. В 2002 играет на Summer Breeze Open Air и попадает на оф. dvd. Спустя год выходит еще один альбом Last Night On Earth. Группа набирает все большую популярность у себя на родине. Через 2 года в 2005 выходит уже пятый альбом Dead End Dreaming который становится популярен далеко за пределами Германии. Музыканты снимают видео на 2 песни (Weakness и Dead end Hero) из этого альбома. В этом же году группу приглашают на Wacken Open Air. В 2007 вокалист группы Michelle Darkness записывает сольный альбом Brand new drug
На альбоме присутствуют несколько каверов на Joy Division и Ramones. На кавер Ramones снимается видео. В 2008 все на том же лейбле Silverdust выходит альбом The Sick’s Sense. Кроме CD приобрести его можно на виниле.

Название 
End Of Green — «конец зеленому» (перевод с англ.) End Of Green — это очень распространенное в Германии выражение.
Зеленый цвет — цвет надежды. Так что название группы означает не что иное, как Конец надежде.

Дискография

Студийные альбомы 
 Infinity (1996)
 Believe, My Friend… (1998)
 Songs For a Dying World (2002)
 Last Night On Earth (2003)
 Dead End Dreaming (2005)
 The Sick’s Sense (2008)
 High Hopes In Low Places (2010)
 The Painstream (2013)
 Void Estate (2017)

Синглы, EP 
 Gravedancer (2010)

Ссылки 
End of Green  на сайте Discogs

End of Green
Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году